Metropolitan Police Department steht für:
 das Metropolitan Police Department of the District of Columbia, die Polizei von Washington, D.C.
 das Metropolitan Police Department, die Polizei der japanischen Präfektur Tokio, siehe Keishi-chō